

Niemcy 
 Lüssow – dzielnica Gützkow
 Lüssow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock
 Lüssow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Lusowo

Osoby 
 Birger Lüssow – niemiecki polityk
 Hans Lüssow – niemiecki oficer